Де́нди, Dandy, Dendy — многозначный термин:
 Денди () — социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто следящий за «лоском» внешнего вида и поведения.
 Денди — народ в Западной Африке.
 Денди — королевство в Западной Африке
 Денди — язык в Бенине.

Персоналии 
 Дэнди, Джеймс Эдгар (1903—1976) — британский ботаник.
 Денди, Маркиз (род. 1992) — американский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину и тройном прыжке.
 Денди, Уолтер Эдвард (1886—1946) — американский нейрохирург, создатель вентрикуло- и пневмоэнцефалографии, основатель сосудистой нейрохирургии.
 Джесс Денди (настоящее имя Джесси Данциг; 1871—1923) — американский актёр немого кино и театра.
 Даниил Dendi Ишутин (род. 1989) — украинский профессиональный киберспортсмен, выступающий в дисциплине Dota 2.

Другое 
 Dendy — игровая приставка, неофициальный клон восьмибитной игровой консоли Famicom японской компании Nintendo.
 
  — британская серия комиксов.

См. также